Voznessenski (Irkutsk), localitat de la província d'Irkutsk, a Rússia
 Voznessenski (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia